Mantscheff ist der Familienname folgender Personen:

 Heta Mantscheff (* 1948), deutsche Casting-Beauftragte und Schauspielerin
 Jack Mantscheff (1930–2013), deutscher Bauingenieur, Architekt und Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Mantschew